Групата е съставена от 14 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. При равенство в точките като следващ критерий за подреждане се взима головото съотношение. От следващия сезон е взето решение да се увеличи съставът на групата на 16 отбора. За целта последните два отбора заедно с третия и четвъртия от „Б“ група образуват квалификационна група, в която играят всеки срещу всеки. Класиралите се първи и втори влизат в „А“ група за следващия сезон.

Класиране 

 1. ЦДНА – пълно име Централен дом на родната войска;
 2. Димитрово – днес град Перник;
 3. Станке Димитров – днес град Дупница.

 През януари 1962 г. Локомотив (Пловдив) се обединява с Марица (Пловдив) от Южната футболна зона. След протести от страна на Марица през април същата година двата отбора отново се обособяват като самостоятелни. Марица подновява участието си в Южната футболна зона, чието първенство е подновено на 4 април 1962 г.

 Влизат: Спартак (Плевен) и Локомотив (Пловдив);
 За квалификации: Марек (Ст. Димитров) и Миньор (Димитрово).

Състав на шампиона ЦДНА (София)

Голмайстор

Любопитни факти 
 За първи път в историята няма директно изпадащи. Последният в класирането (в случая „Марек“) се спасява, а предпоследния („Миньор“) изпада след квалификационен турнир.
 „А“ група е съставеноа от 14 отбора. Чак след 38 години (сезон 2000/01) пак ще бъдат толкова.
 Кръг преди края на първенството защитникът на „Левски“ (София) Петър Дончев прекратява кариерата си. Тогава той е на 38 години. В историята на „Левски“ има само още един футболист, играл до толкова – Даниел Боримиров.

Квалификационен турнир за оставане/влизане в „А“ група

Класиране „Б“ РФГ 

 1. Толбухин – днес град Добрич.

 Тази година няма изпадащи отбори от „Б“ група, защото от следващия сезон тя се разделя на „Северна“ и „Южна“.

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 Български футболен архив
 www.bulgarian-football.com

6